est un nom porté par plusieurs dirigeants et ecclésiastiques chrétiens :

(pour le patriarcat orthodoxe d'Alexandrie) ou  (pour l'Église copte orthodoxe) d'Alexandrie fut patriarche d'Alexandrie monophysite de 505 à 516
 , patriarche orthodoxe de Jérusalem de 516 à 524
 , pape de 561 à 574
 , dit « le Scholastique », ou Jean de Constantinople, patriarche de Constantinople de 565 à 577 ; saint chrétien fêté le 21 février.

Jean III, patriarche copte d'Alexandrie  de 681 à 689

, patriarche d'Antioche de l'Église jacobite de 846 à 873.

, mort en 1091, patriarche de Kiev et de toute la Rus' de 1089 à 1091.

, évêque de Nîmes de 1113 à 1134.

, comte de Vendôme de 1211 à 1217
 , maréchal de France de 1214 à 1262
 , tsar des Bulgares de 1218 à 1241
 , empereur byzantin de 1222 à 1254
 , duc de Mecklembourg de 1287 à 1289 ;

, comte d'Oldenbourg de 1305 à 1344
 , duc de Bretagne de 1312 à 1341
 , duc de Brabant de 1312 à 1355
 , comte de Dreux de 1329 à 1331
 , évêque de Besançon de 1355 à 1361, de Metz de 1361 à 1365 et de Bâle de 1365 à 1382.
 , comte d'Armagnac de 1384 à 1391
  de Trébizonde, empereur de Trébizonde de 1342 à 1344

de Chalon-Arlay, mort en 1418
 , mort  vers 1422, évêque de Séez.
 , roi de Navarre de 1484 à 1516

, duc de Berg et de Juliers, comte de Ravensberg, duc de Clèves et comte de La Marck de 1521 à 1538.
 , roi de Portugal et des Algarves de 1521 à 1557
 , roi de Suède de 1569 à 1592

, roi de Pologne de 1674 à 1696

Références

Voir aussi 
  des Espagnes et des Indes (1861–1868) est aussi le nom royal donné par les carlistes espagnols à l'ancien infant d'Espagne Jean de Bourbon (1822–1887), petit-fils du roi  d'Espagne.
  de France et de Navarre (1883–1887) est aussi le nom royal donné par les légitimistes français à Jean de Bourbon (1822–1887), prétendant au trône de France, aîné des descendants du roi  de France.
  de France (1899–1914) est aussi le nom royal donné par les naundorffistes à Jean de Bourbon (Naundorff) (1872–1914), prétendant au trône de France (en concurrence avec son cousin germain, Henri, né en 1867), petit-fils de Karl-Wilhelm Naundorff.
  de France (1926–1940) est aussi le nom royal donné par les orléanistes français à Jean d'Orléans (1874–1940), prétendant au trône de France, aîné des descendants du roi Louis-Philippe.
  d'Espagne (1941–1977) est aussi le nom royal donné par une partie des monarchistes espagnols à l'infant d'Espagne Jean de Bourbon (1913–1993), quatrième fils du roi  d'Espagne.

Jean 03